Александра Николаевна Акаева (13 мая 1994, Балтийск) — чемпионка мира по армрестлингу.

Выступает в двух категориях:
1) Категория инвалидов в весе до 65 килограмм. 
2) Категория здоровых спортсменов в весе до 65 килограмм.

Начала занятие спортом с 2005 года в городе Балтийске под руководством тренера Светланы Альбертовны Самолиной. В настоящее время продолжает тренироваться и выступать под руководством Сергея Федоровича Попова в Калининграде.
Четыре дня в неделю уделяет тренировкам.
Хобби: пейнтбол, волейбол, боулинг.

Биография 

Александра Николаевна Акаева родилась 13 мая 1994 года в Балтийске, в семье военнослужащих. Отец спортсменки, Николай Алексеевич служит на Балтийском флоте. Долгое время семья жила в Сирии, где проходил службу отец Александры. Спортсменка, неплохо знает арабский язык и культуру. Мама, Тамара Антоновна работает продавцом.

Александра училась в городе Балтийске в школе №6. В седьмом классе её перевели в Балтийскую гимназию №7.
С 11 лет начала заниматься спортом. Именно в этом возрасте Александра посетила свои первые в жизни соревнования на которых одержала победу.

В 2010 году спортсменка поступила в Калининградский колледж на пищевого технолога, где учится и сейчас.

С 2011 года активно выступает на Чемпионатах Мира, Европы и России по армрестлингу, где становится неоднократным победителем.

Спортивные достижения 
2011 год:
 Чемпионат мира по армрестлингу в Казахстане - 3 золотых медали, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль.
 Чемпионат Европы по армрестлингу в Турции - 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль.
 Чемпионат России по армрестлингу - 3 место.
2012 год:
 Чемпионат мира по армрестлингу в Бразилии - 4 золотых медали, 1 бронзовая медаль.
 Чемпионат Европы по армрестлингу в Польше - 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль.
2013 год:
 Чемпионат мира по армрестлингу в Польше - 2 золотые медали, 1 серебряная медаль.
 Чемпионат Европы по армрестлингу в Литве - 2 золотые медали, 1 серебряная медаль.
 Чемпионат России по армрестлингу - 2 место.

Награды и звания 
В 2012 году, в рамках подведения спортивных итогов в Калининградской области, который проводился Агентством по спорту, Александра Акаева получила титул "Лучшей спортсменки в адаптивном спорте"

Примечания 
 В России призовые места определяют по сумме побед на двух руках, на чемпионатах мира и Европы по каждой отдельной руке.

Ссылки 
 Чемпионка мира по армспорту Александра Акаева о себе, своих победах и планах 
 Интервью про спорт и частную жизнь 
 Александра Акаева о чемпионате мира по армспорту в Польше
 Калининградка Александра Акаева завоевала 5 медалей на чемпионате России по армрестлингу
 Калининградская спортсменка завоевала пять медалей чемпионата Мира по армспорту
 Александра Акаева снова с «золотом»

Армрестлеры России
Чемпионы Европы по армрестлингу
Чемпионы мира по армрестлингу